Провинция Пхрэ () расположена на севере страны в 551 км от Бангкока. Административным центром является город Пхрэ.

Географическое положение

Климат 
Климат тропический, муссонный.

История 
История провинции Пхрэ берёт начало ещё со времён существования царства Мон. В 1443 году данный регион стал частью царства Ланнатхаи, когда король Тилокарай отправился в поход, нацеленный на захват провинции Нан.

Согласно одной из версий, в городах Пхрэ и Нан когда-то правили два брата. Когда они однажды встретились, чтобы поделить земли, правитель провинции Пхрэ ехал верхом на лошади, а другой — на буйволе, и с тех пор лошадь является символом провинции. В 1940 году на печати, наряду с лошадью, появилось изображение Пхра Тат Чо Хэ. Этот храм возвышается примерно в 9 километрах к югу от Пхрэ.

Административное деление 

Общая площадь провинции Пхрэ 6538,6 км², административно делится на 8 районов (ампхое):

 Mueang Phrae
 Rong Kwang
 Long
 Sung Men
 Den Chai
 Song
 Wang Chin
 Nong Muang Khai

Достопримечательности 

Одним из красивейших храмов провинции Пхрэ является храм Ват Луанг. Он выступает ещё и в качестве музея, где хранятся статуи Будды 500-летней давности. К западу от храма Ват Луанг, неподалёку от старой городской стены, находится храм Ват Пхра Нон, который отличается тем, что вместо окон у него лишь узкие отверстия для света, и внутри хранится 9-метровая статуя лежачего Будды. Храм Ват Са Бо Кэо построен в бирманском архитектурном стиле, так же как и Ват Чом Саван. Он украшен мраморными статуями Будды, бамбуковыми статуями, а также выполненными из слоновой кости.

Примечания 

Провинции Таиланда